Dieses Lemma steht für zwei komplementäre Objekte, die in folgenden Artikeln behandelt werden:
 Konvexe Fläche
 Konkave Fläche

Anmerkungen 

Geometrie
Optik